Жиря́нка обыкнове́нная () — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Жирянка семейства .

Ботаническое описание 

Многолетние травянистые растения с очень коротким корневищем.

Листья почти сидячие, собранные в прикорневую розетку, продолговато-эллиптической формы, суженные к основанию, 2—4 см длиной и 0,6—2 см шириной, с желёзисто-клейкой светло-зелёной верхней поверхностью.

Цветки располагаются на одном или нескольких, сначала густо покрытых мелкими волосками, цветоносах 5—17 см высотой, поникающие. Чашечка, покрытая редкими короткими желёзистыми волосками, состоит из яйцевидных или продолговато-эллиптических тупо заострённых долей. Венчик сине-фиолетового цвета, 15—20 мм длиной вместе со шпорцем, зев покрыт довольно длинными беловатыми волосками. Шпорец шиловидной формы, почти в два раза короче остальной части венчика.

Плод — коробочка овально-шаровидной формы. Семена 0,7×0,1 см, светло-коричневого цвета.

Способ питания 
Питание жирянок устроено проще, чем у росянок. Поверхность их листьев липкая, сплошь покрытая желёзками, одни из которых вырабатывают сахар, чтобы привлечь насекомых, а другие — пищеварительные ферменты, чтобы переварить их. Для мелких насекомых хватает эффекта прилипания. Если же добыча крупная, жирянка может немного свернуть свой лист (но не полностью, как делает росянка).

Экология и распространение 
Произрастают на болотистых лугах, болотах.

Естественный ареал вида простирается в Евразии от Западной Европы до Дальнего Востока России и Японии, в Америке вид распространён на северо-востоке США и в Канаде. Описан из Западной Европы.

Литература 

 
 
 Природа и природные ресурсы Мурманской области. — Апатиты, 2005. — С. 116—117.

Примечания

Ссылки 

 USDA PLANTS: Pinguicula vulgaris (butterwort)

Пузырчатковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Растения болот
Хищные растения